Asperilla puede referirse a:

Botánica 
El nombre común de la planta Asperugo procumbens.
El nombre común de la planta Asperula aristata.
El nombre común de la planta Asperula arvensis.
El nombre común de la planta Asperula cynanchica.
El nombre común de la planta Asperula odorata.
El nombre común de la planta Campanula erinus
El nombre común de la planta Hispidella hispanica.
El nombre común de la planta Lithodora fruticosa
El nombre común de la planta ''Paronychia argentea

 Lugares 
 El despoblado de Asperilla''' en la provincia de Cáceres, España.